Giorgio II – langravio d'Assia-Darmstadt
 Giorgio II – marchese di Ceva
 Giorgio II – re di Gran Bretagna e Irlanda
 Giorgio II – re della Grecia
 Giorgio II – langravio di Württemberg-Mömpelgard
 Giorgio II – patriarca di Alessandria